USS Memphis je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Memphis (1849) 
 USS Memphis (1862) 
 USS Memphis (CL-13) 
 USS Memphis T-AO-162) 
 USS Memphis (SSN-691)

Memphis